Фѐрросили́ций — ферросплав. Главные элементы — железо и кремний.

Процесс производства ферросилиция основан на восстановлении кремнезёма.

Ферросилиций используют в качестве раскисляющих и легирующих добавок для выплавки электротехнических, рессорно-пружинных, коррозийно- и жаростойких сталей.

Повышение содержания кремния в ферросилиции понижает его плотность.

Кремний повышает твёрдость стали, сопротивление разрыву, пределы упругости и текучести, увеличивает сопротивление окислению, снижает потери электроэнергии.

45%-й ферросилиций имеет плотность 5,0 г/см³, а 75%-й — З,5 г/см³. Температуры плавления 45 %- и 75%-го ферросилиция соответственно равны 1330…1220 и 1300…1330 °C. Ферросилиций получают в дуговых ферросплавных печах путём восстановления углеродом (коксом) кремния из кварцита.

Химический состав согласно ГОСТ 1415-93. Содержание элементов в ферросплаве с массовой долей не более:

Марки (ISO)	Массовая доля, %

Символом * указаны примерные значения.

Литература 
 

Ферросплавы
Сплавы кремния